Кямра́н Махму́дович Гара́лов, более известный как djAKG (; род. 18 февраля 1986 года, в Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский диджей, музыкальный продюсер и директор лейбла Hereket Records.

Биография 
Кямран Гаралов родился в 1986 году в Баку. Череда случайностей привела djAKG в мир электронной музыки, и первые гении, которых он услышал, были Jean Michel Jarre и ATB. Музыка затянула, и он начал изучать историю и направления, пытаясь понять, как все появилось и какие есть перспективы. Именно тогда и выбирает основное направление в музыке: Techno, а особенно классический Detroit Techno (поэтому и равняться старается на гигантов этого жанра — Juan Atkins, Chris Liebing, Jeff Mills, Dave Clarke).

C 2004 года начинает плотно заниматься написанием музыки и созданием треков. Так и был написан первый EP альбом «Wind in Detroit», состоящий из трех треков — Wind In Detroit, Sweet Dream, Kulek, который был выпущен на лейбле Freaky Town (Canada). А позже на Ulysse Records (Russia). И эта первая работа сразу попала на обозрение к диджеям с мировой известностью. Треки djAKG поддержали такие знаменитости, как Paul Van Dyk, Markus Schulz, Fedde Le Grand, Jerome Isma-Ae и другие.

Начав выступать перед публикой в 2009 году, Кямран уверенно движется вверх, легко завоевывая все большую любовь клабберов за качественную музыку и умение угадать желания публики. Он не только играет на самых значимых вечеринках города, но и организовывает их.

2011 год становится переломным в карьере Кямрана, и он очень скоро становится резидентом культового бакинского клуба «Hezz» и окончательно завоевывает звание одного из лучших диджеев города. Поэтому Кямран бросает свою основную работу и с головой уходит в мир музыки.

В следующем году djAKG уже пробует себя на большой сцене и участвует в международном музыкальном фестивале Cool Dance, где выступает на warm-up’e легендарного диджея, вошедшего в TOP100 лучших ди-джеев мира, — Markus Schulz и британского продюсера хаус-музыки Chris Lake. А спустя пару месяцев Кямран разогревает без малого двухтысячную аудиторию перед выступлением всемирно известного ди-джея Armin van Buuren.

В октябре 2012 года Кямран становится официальным лицом компании Buta Insurance и снимается для серии постеров и телевизионной рекламы.

Новым витком в карьере стало приглашение поучаствовать в передаче «Большая Сцена» (азерб. «Böyük Səhnə») в качестве продюсера. Кямран написал музыку композиции «Eşqim söndü» для Влады Ахундовой, одной из суперфиналисток. С этой сольной композицией Влада заняла третье место.

Уже в 2013 году Кямран играл на одной сцене с Ferry Corsten и ATB во время фестиваля Teklife, который прошёл в честь Всемирного Дня Диджеев. Чуть позже, в мае он появляется в line-up’е мероприятия, где хедлайнером становится David Guetta. А летом этого же года выступает на ежегодном международном музыкальном фестивале Cool Dance с Sander van Doorn.

Личная жизнь 
15 сентября 2015 года Кямран женился на журналисте Сабби Минзейн, с которой он был вместе три с половиной года. В мае 2018 года пара развелась.

Дискография

EP 
 2011 — WIND IN DETROIT EP (Freaky Town)
 2016 — YUMRU GUTAB EP (Klaphouse Records)

Cинглы 
 2011 — This Goes Out
 2015 — Horizont

Миксы 
 The Structure of the positive #003
 The Structure of the positive #004
 antiRnB
 Flashback Of Happy Azerbaijan Sound
 Lightsesh #001
 Lightsesh #002
 Lightsesh #003
 Relax Paradise #001
 Relax Paradise #002
 Relax Paradise #003

См. также 
 Официальный сайт djAKG
 Страница в фейсбуке

Примечания 

Диджеи Азербайджана